Spoljordkrypare (Linotaeniidae) är en familj av mångfotingar. Spoljordkrypare ingår i ordningen jordkrypare, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Linotaeniidae 47 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Jordkrypare